Футбольная лига в сезоне 2013/14 — 114-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии и 22-й сезон в нынешнем формате (после отделения Премьер-лиги). Сезон начался 3 августа 2013 года и завершится 3 мая 2014 года. Финалы плей-офф турнира пройдут на стадионе «Уэмбли» с 24 по 26 мая 2014 года.

Футбольная лига состоит из трёх дивизионов: Чемпионата Футбольной лиги (Чемпионшипа), Первой Футбольной лиги и Второй Футбольной лиги. По завершении каждого сезона две лучших команды и победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги выходят в Премьер-лигу, а две худших команды Второй Футбольной лиги, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию. Эти 5 команд теряют статус члена Футбольной лиги.

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Премьер-лигу

Первая Футбольная лига

Турнирная таблица 

1 С клуба «Ковентри Сити» было снято 10 очков за выход из-под административного управления без добровольного урегулирования долгов.

Плей-офф за выход в Чемпионшип

Вторая Футбольная лига

Турнирная таблица 

1 С клуба «Уимблдон» было снято 3 очков за выход на поле игрока, не имевшего права выступать.

Плей-офф за выход в Первую Футбольную лигу

Примечания

Ссылки 
 Сайт Футбольной лиги

2013
Англия
Футбольная лига